Skleroprotopus är ett släkte av mångfotingar. Skleroprotopus ingår i familjen Mongoliulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Cylinderdubbelfotingar
Skleroprotopus